Stigmata (en castellano: estigma) puede referirse a:
 Stigmata (1999), película del director Rupert Wainwright.
 Stigmata, banda de heavy metal de Sri Lanka.
 Stigmata, banda de metalcore de Rusia.
 Stigmata (1995), álbum de la banda finlandesa Tarot.
 Stigmata (1998), álbum de la banda sueca Arch Enemy.
 Stigmata (2001), álbum de la banda Space Buddha.